«Path of the Wolf / Return of the Vampire Lord» — спліт-альбом гуртів «Nokturnal Mortum» та «Lucifugum», який був випущений у 1997, російським лейблом MetalAgen Records.

Композиції 
Path Of The Wolf
 Lucifugum — On Search Of My Soul 
 Lucifugum — Bringing By Rain 
 Lucifugum — The Mysterious Garden (Hymn To The Black Art) 
 Lucifugum — The Sabbath 
 Lucifugum — Wolves… 
Return Of The Vampire Lord
 Nokturnal Mortum — Return Of The Vampire Lord 
 Nokturnal Mortum — Mi Agama Khaz Mifisto 
 Nokturnal Mortum — Crystaline Darkness

Над альбомом працювали 

 Bass — Xaarquath
 Drums, Percussion — Munruthel
 Guitar — Knjaz Varggoth , Wortherax
 Keyboards — Sataroth
 Vocals — Knjaz Varggoth

Музичні альбоми 1997
Альбоми Nokturnal Mortum